Гюстав Ваэз (, настоящее имя Жан Николя Гюстав ван Ньивенхёйзен, ; , Брюссель, — , Париж) — французский драматург и либреттист.

Биография 
Известен, главным образом, работой в творческом дуэте с Альфонсом Руайе в 1839—1847 годах, в течение которых соавторы создали французские либретто для опер Гаэтано Доницетти «Фаворитка», «Лючия ди Ламмермур», «Дон Паскуале», а также оперы Джузеппе Верди «Иерусалим», и написали ряд оригинальных либретто для работавших во Франции композиторов (в частности, для Франсуа Огюста Геварта).

С Ваэзом была дружна Жорж Санд, в частности, посвятившая ему стихотворение «Ночь» (Поэтический ноктюрн; 1856).

Примечания 

Драматурги Франции
Либреттисты Франции